Шатла́р () — название нескольких за́мков:
  — замок в коммуне Ла-Саль в автономном регионе Валле-д’Аоста на северо-западе Италии.
  — замок в городе Монтрё в кантоне Во на западе Швейцарии.